Квинт Анха́рий () — имя нескольких римских политиков:
  — сенатор, одна из жертв марианского террора 87 года до н. э.;
 Квинт Анхарий — претор 56 года до н. э., предполагаемый сын предыдущего.